Een verkeersweg:
N229 (België)
N229 (Frankrijk)
N229 (Nederland), zie Provinciale weg 229
N229 (Zwitserland)